Az 1964-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a harmincharmadik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1965

Kosárlabda-bajnokság évei
1964 a kosárlabdában